Raleigh désigne :

Toponyme

Raleigh, capitale de la Caroline du Nord ;
 Raleigh, une census-designated place du Dakota du Nord ;
 Raleigh, une census-designated place de Floride ;
 Raleigh, un village du comté de Saline dans l'Illinois.
 Raleigh (Iowa), une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Emmet en Iowa ;
 Raleigh, une ville du Mississippi.

Raleigh, une municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador.

Personnages 
 Walter Raleigh (1552-1618), navigateur, aventurier et écrivain anglais.
 Charles Raleigh, technicien de l'image cinématographique, co-inventeur du système Prizma Color, collaborateur de Jean Renoir de 1925 à 1933.
 Don Raleigh, joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Marques commerciales 
 Raleigh, marque de cycles et motocycles de Nottingham (Royaume-Uni).
 Raleigh, marque de cigarettes américaine de la firme Brown & Williamson fusionnée en 2004 avec la compagnie R.J. Reynolds.

Voir aussi 
 Rayleigh

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme